hrabstwo Jeff Davis (ang. Jeff Davis County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Jeff Davis (ang. Jeff Davis County) w USA, w stanie Teksas

Zobacz też 
 Jeff Davis